Caemmerer ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte von Caemmerer (1877–1962), deutsche Krankenschwester und Publizistin
 Dora von Caemmerer (1910–1988), deutsche Sozialarbeiterin und Juristin
 Ernst von Caemmerer (1908–1985), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Gerhard Caemmerer (1905–1961), deutscher Jurist und NS-Gegner
 Hermann von Caemmerer (1879–1914), deutscher Historiker
 Johann Vincenz Caemmerer (1761–1817), deutscher Jurist, Komödiendichter und Publizist
 Johanna „Hanna“ Neumann (geborene von Caemmerer) (1914–1971), deutsch-australische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Rudolf von Caemmerer (1845–1911), preußischer General
 Susanne von Caemmerer (* 1953), deutsch-australische Pflanzenphysiologin

 siehe auch
 Cämmerer
 Kämmerer (Begriffsklärung)